Oberschlesisches Landesmuseum – oficjalna niemieckojęzyczna nazwa muzeów:

w Bytomiu (Górny Śląsk)

 Oberschlesisches Landesmuseum (zał. 1910) – nazwa w latach 1932–1945 (pol. odpowiednik: Górnośląskie Muzeum Krajowe) obecnego Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

w Ratingen (Nadrenia-Północna Westfalia)

 Oberschlesisches Landesmuseum (otwarte w 1983), pol. Muzeum Ziemi Górnośląskiej – obie nazwy oficjalne, aktualne